Clássicos com Energia é um álbum da orquestra de câmara Camerata Florianópolis com a banda de rock instrumental Brasil Papaya, sendo o primeiro álbum da parceria. Na discografia individual, trata-se do nono CD e o primeiro DVD da Camerata e o quarto CD e o segundo DVD do Brasil Papaya.

Lançado em 2012, o álbum foi gravado nos Estúdios Baobah de Florianópolis, em novembro de 2011. Juntas, a Camerata Florianópolis e a banda Brasil Papaya executaram arranjos elaborados a partir de temas de clássicos populares, unindo instrumentos de cordas da orquestra com elétricos da banda de rock.

Faixas

Ligações externas 
 themagicplace.com.br/
 brasilpapaya.com.br/

Álbuns de rock com orquestra
Álbuns de 2012